Пілунський Ярослав Леонідович (нар. 1 березня 1972) — український кінооператор. 
 Пілунський Леонід Петрович (* 15 вересня 1947, Сімферополь) — український політик, депутат ВР АР Крим.